Chiesa madre – chiesa principale di una precisa località e da questa dipendono altre chiese

Chiese 
 Chiesa madre – Calimera
 Chiesa madre – Castellammare del Golfo
 Chiesa madre – Centuripe
 Chiesa madre – Cerami
 Chiesa madre – Favara
 Chiesa madre – Francavilla Fontana
 Chiesa madre – Gela
 Chiesa madre – Geraci Siculo
 Chiesa madre – Maruggio
 Chiesa madre – Nicolosi
 Chiesa madre – Partanna
 Chiesa madre – Picerno
 Chiesa madre – Poggioreale, frazione di Napoli
 Chiesa madre – San Cataldo
 Chiesa madre – Santa Maria di Licodia

Pagine correlate 
 Chiesa madre di San Leonardo Abate